Зби́нек Гра́чек (; род. 9 сентября 1970, Угерске-Градиште) — чешский шахматист, гроссмейстер (1994).

Чемпион Чехии 1994 г. Серебряный призер чемпионатов Чехии 1993, 2000, 2003 и 2017 гг.

Бронзовый призер чемпионата Чехии по рапиду 2009 г.

Серебряный призер чемпионата Чехии по блицу 2016 г.

В составе сборной Чехословакии участник двух шахматных олимпиад (1990 и 1992 гг.) и командного чемпионата Европы 1992 г.

В составе сборной Чехии участник десяти шахматных олимпиад (1994, 1996, 2000—2014 гг.) и пяти командных чемпионатов Европы (1997, 1999, 2003, 2005, 2017 гг.).

Серебряный призер юниорского чемпионата Европы 1990 г.

Участник чемпионата мира по версии ФИДЕ 1997—1998 гг. (выбыл во 2-м круге).

Победитель зонального турнира 1995 г., международных турниров в Пардубице (1993 г.), Альтенштайге (1995 г.) и Липпштадте (2000 г.).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Чехии